Нулево́й киломе́тр:

 Нулевой километр — геодезическая отметка.
Нулевой километр в России:
 Нулевой километр (Уфа)
Нулевой километр в мире:
 Нулевой километр Беларуси
 Нулевой километр (Будапешт)
 Нулевой километр (Франция)
 «Нулевой километр» — фильм Хинера Салима.
 «Нулевой километр» — фильм Павла Санаева.
 «Нулевой километр» — песня Гарика Сукачёва
 «Нулевой километр» — песня группы «Мураками»